Oripodidae är en familj av kvalster. Oripodidae ingår i överfamiljen Oripodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oripodidae 93 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Oripodidae